20-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 23 августа по 6 сентября, 1959 года.

Жюри 
 Луиджи Кьярини (председатель жюри, Италия),
 Жорж Альтман (Франция),
 Сергей Бондарчук (СССР),
 Ральф Форте (США),
 Луис Гомес Меса (Испания),
 Эрнст Крюгер (ФРГ),
 Роджер Максвелл (Великобритания),
 Виничо Маринуччи,(Италия),
 Дарио Дзанелли (Италия).

Конкурсная программа 
 Собаки, вы хотите жить вечно?, режиссёр Франк Висбар
 Загадочный пассажир, режиссёр Ежи Кавалерович
 Пламя, режиссёр Кон Итикава
 Бессонные годы, режиссёр Феликс Мариашши
 Генерал делла Ровере, режиссёр Роберто Росселлини
 В твоих руках жизнь, режиссёр Николай Розанцев
 Ночь шпионов, режиссёр Робер Оссейн
 Эстерина, режиссёр Карло Лидзани
 Большая война, режиссёр Марио Моничелли
 Лицо, режиссёр Ингмар Бергман
 Анатомия убийства, режиссёр Отто Преминджер
 Мальчик и Мост, режиссёр Кевин МакКлори
 Авантюрист двух миров, режиссёр Хуан Антонио Бардем
 Двойной поворот ключа, режиссёр Клод Шаброль

Награды 
 Золотой лев:
 Большая война, режиссёр Марио Моничелли
 Генерал Делла Ровере, режиссёр Роберто Росселлини
 Серебряный лев — Специальный приз жюри: Лицо, режиссёр Ингмар Бергман
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Джеймс Стюарт — Анатомия убийства
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Мадлен Робинсон — Двойной поворот ключа

Ссылки 
 20-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции
 Венецианский кинофестиваль 1959 год

Август 1959 года
Сентябрь 1959 года
1959 год в Италии
Кинофестивали 1959 года